Název Hleďsebe má více míst:

Jméno obce či části obce
 Velká Hleďsebe – obec v okrese Cheb
 Malá Hleďsebe, část obce Velká Hleďsebe v okrese Cheb
 Hleďsebe (Bělá nad Radbuzou) – část města Bělá nad Radbuzou v okrese Domažlice
 Hleďsebe (Lhotka) – část obce Lhotka v okrese Mělník
 Hleďsebe (Nelahozeves)
 Hleďsebe 1.díl, část obce Nelahozeves v okrese Mělník, v katastrálním území Nelahozeves
 Hleďsebe 2.díl, část obce Nelahozeves v okrese Mělník, v katastrálních územích Podhořany a Nelahozeves
 Hleďsebe (Rokytnice nad Jizerou) – část obce Rokytnice nad Jizerou v okrese Semily
Jméno hory
 Hleďsebe (hora) – jméno hory v pohoří Králický Sněžník